Сен-Марсе́ль-дю-Периго́р, Сен-Марсель-дю-Періґор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 105 км на схід від Бордо, 30 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 147,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Марсель-дю-Перигор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марсель-дю-Перигор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь